Габдрахимов — фамилия; имеет женскую форму Габдрахимова.
 Габдрахимов, Габдессалям (1765—1840) — исламский религиозный деятель, татарский научный и религиозный просветитель.
 Габдрахимов, Газиз Габдрахимович (1906—1994) — машинист врубовой машины шахты № 39 Кизеловского угольного бассейна, Герой Социалистического Труда.
 Габдрахимов Гомар (1882 - 1975) — Татарский купец, живший в Финляндии.